Frank Thorman Boll, dit Buzz Boll, (né le 6 avril 1911 à Fillmore, dans la province de la Saskatchewan, au Canada — mort le  janvier 1990) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1928-1929|| Wanderers de Weyburn || S-SJHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1929|| Wanderers de Weyburn || Coupe Memorial|| || || || || || 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1929-1930|| Pats de Regina|| S-SJHL|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| 8|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
| 1930|| Pats de Regina|| Coupe Memorial|| || || || || || 5|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
| 1930-1931|| Weyburn Beavers|| S-SSHL|| 20|| 12|| 4|| 16|| 16|| || || || || 
|-
| 1931-1932|| Marlboros de Toronto|| OHA-Sr.|| 20|| 14|| 4|| 18|| 17|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1931-1932|| Stars de Syracuse|| LIH|| 9|| 3|| 0|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 1932-1933|| Stars de Syracuse|| LIH|| 38|| 9|| 6|| 15|| 16|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1932-1933|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| || || || || || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1933-1934|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 42|| 12|| 8|| 20|| 21|| 5|| 0|| 0|| 0|| 9
|-
| 1934-1935|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 47|| 14|| 4|| 18|| 4|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1935-1936|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 44|| 15|| 13|| 28|| 14|| 9|| 7|| 3|| 10|| 2
|-
| 1936-1937|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 25|| 6|| 3|| 9|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1937-1938|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 44|| 14|| 11|| 25|| 18|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1938-1939|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1938-1939|| Stars de Syracuse|| IAHL|| 7|| 2|| 2|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 1939-1940|| Americans de New York|| LNH|| 47|| 5|| 10|| 15|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1940-1941|| Americans de New York|| LNH|| 47|| 12|| 14|| 26|| 16|| || || || || 
|-
| 1941-1942|| Americans de Brooklyn|| LNH|| 48|| 11|| 15|| 26|| 23|| || || || || 
|-
| 1942-1943|| Bruins de Boston|| LNH|| 43|| 25|| 27|| 52|| 20|| || || || || 
|-
| 1943-1944|| Bruins de Boston|| LNH|| 39|| 19|| 25|| 44|| 2|| || || || || 

| | 437|| 133|| 130|| 263|| 148|| 31|| 7|| 3|| 10|| 13

Honneurs et trophées 
 Sélectionné pour le match pour Ace Bailey

Références 

Naissance en avril 1911
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Americans de Brooklyn
Joueur des Americans de New York
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Stars de Syracuse
Joueur des Marlboros de Toronto
Joueur des Pats de Regina
Décès en janvier 1990
Champion de la Coupe Memorial
Naissance en Saskatchewan
Décès à 78 ans